Suspendierung (von lateinisch suspendere: aufhängen, in der Schwebe lassen) steht für:
 Freistellung (Arbeitsrecht), vorläufige Aufhebung eines Arbeitsverhältnisses
 Suspension (Kirchenrecht), Verbot der Amtsausführung eines Klerikers
 Suspendierung (Beamtenrecht), vorläufige Dienstenthebung eines Beamten
 Suspendierung der EU-Mitgliedschaft, Aussetzung der Rechte eines Mitgliedstaats

Siehe auch:
 Suspension (Begriffsklärung)